Капрера (Caprera) — остров в составе архипелага Ла-Маддалена, административно относящегося к муниципалитету Ла-Маддалена на северо-востоке Сардинии. Остров Капрера целиком относится к национальному парку архипелага Ла-Маддалена, его территория и акватория входят в охраняемую зону.

Самая высокая точка острова, гора Теялоне, достигает 212 м над уровнем моря; площадь острова составляет 15,7 км², что делает его вторым по величине в архипелаге после острова Ла-Маддалена, с которым он соединён мостом. Поверхность острова сложена гранитами.

На острове обитают многочисленные эндемичные биологические виды. Большая территория покрыта лесами.

Население острова немногочисленное; большинство жителей проживает в деревне Станьяли.

Остров известен тем, что здесь провёл свои последние двадцать лет жизни и умер итальянский революционер Джузеппе Гарибальди.

В честь острова назван астероид (479) Капрера, открытый в 1901 году итальянским астрономом Луиджи Карнера

Ссылки 
 Sito web istituzionale del Parco nazionale dell’Arcipelago La Maddalena

Острова Сардинии
Острова Италии
Джузеппе Гарибальди